Волкова, Елена:
 Волкова, Елена Анатольевна (род. 1962) — волейболистка.
 Волкова, Елена Андреевна (1915—2013) — русская художница.
 Волкова, Елена Вениаминовна (род. 1983) — баскетболистка.
 Волкова, Елена Павловна (род. 1960) — волейболистка, заслуженный мастер спорта.
 Волкова, Елена Юрьевна (род. 1968) — пловчиха, чемпионка мира по плаванию.